Ры́марская улица — название ряда улиц.

Белоруссия 
 Рымарская улица — улица в Минске.
 Рымарская улица — улица в Молодечно.

Украина 
 Рымарская улица — улица в Харькове.